Piazzola ima više značenja:
 Piazzola, Napoli
 Piazzola, Reggio Emilia
 Piazzola, Sondrio
 Piazzola, Trento